Идеализированное проектирование () — процесс создания совершенного видения будущего системы, которое может представить проектировщик. Это проектирование совершенно нового поколения систем для замены ныне существующих.

В идеализированном проектировании будущее учитывается через предположения проектировщиков. Прогнозы описывают вероятное будущее, предположения — возможное будущее.

Применение

В управлении портфелем проектов 

В методологии управления портфелем проектов под идеализированным проектированием понимается создание проекта с желательными параметрами с учетом:
 Предположения об исчезновении существующей системы
 Рассмотрения будущего как возможности реализации одного (или нескольких)  из возможных сценариев без разработки вероятностного прогноза
 Сосредоточения на желательном, а не на возможном
 Предположении о наличии ресурсов для достижения желательных параметров

Ограничения идеализированного проектирования 

 Технологическая осуществимость
 Способность выжить в окружающей среде после внедрения
 Возможность изменения в будущем

Процесс идеализированного проектирования 

Процесс идеализированного проектирования состоит из двух частей:

1. Идеализация:
 формулирование проблемного месива
 планирование целей

2. Реализация:
 планирование средств
 планирование ресурсов
 проект внедрения в жизнь
 проект контроля и управления

Формулирование проблемного месива 

Месиво проблем — ряд взаимосвязанных угроз и возможностей.

Формулирование проблемного месива включает 4 этапа:

 Выполнение анализа системы (серия блок-схем)
 Выполнение анализа препятствий
 Определение опорных проекций (к чему придет организация без изменений)
 Подготовка презентации месива

Планирование целей 

Должно отвечать на вопрос: какой хотели бы проектировщики видеть организацию, если бы она могла быть какой угодно?

Включает в себя следующие этапы:

 Определение идеального состояния системы
 Определение разрыва между текущим и идеальным состоянием
 Определение причин разрыва

Планирование ресурсов 

Включает в себя следующие этапы:
 Определение объема каждого вида ресурсов — персонала, денег, материалов и услуг, помещений, оборудования, а также информации и знаний. Определение того, когда и где должны быть размещены указанные ресурсы.
 Определении  объемов каждого типа ресурсов, которые будут доступны в нужное время и нужном месте, определение разницы между тем, что будет доступно и что будет требоваться — для каждого отдельного случая.
 Определение, что должно быть сделано при нехватке или избытке, обнаруженных на предыдущем этапе.

Реализация 

1. Определение средств преодоления разрыва

2. Планирование ресурсов

3. Разработка проекта внедрения:
 декомпозиция работ
 сроки
 исполнители
 ресурсы

4. Реализация и контроль

Литература

Ссылки

Сайты организаций 
 Официальный сайт Института Управления Проектами (PMI)
 Официальный сайт Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA)

Управление проектами